Танми () — община в уезде Бактануен провинции Биньзыонг во Вьетнаме .

География 
Община Танми имеет площадь 40,51 км², население в 2021 году составляет 8604 человека, плотность населения — 213 человек/км².

Административный состав 
В общине Танми 7 деревень: 1, 2, 3, Бынглыонг, Зяклак, Выонву и Сомден.

История 
Раньше Танми была общиной в старом уезде Тануен.

17 ноября 2004 г. Правительство издало Постановление 190/2004/ND-CP о создании общины Даткуок в уезде Тануен, включившей 10,96 км² территории и 1546 жителей общины Танми.

После корректировки административных границ и создания общины Даткуок, в общине Танми осталось 40,79 км² территории и 3849 жителей.

29 декабря 2013 г. Правительство издало Постановление № 136/NQ-CP  о передаче общины Танми из староого уезда Тануен в создаваемый уезд Бактануен.

Примечание 

Общины Вьетнама